Sezon 1960 był 36. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Rozpoczął się 16 kwietnia, a zakończył 16 października. Tytułu nie obroniła drużyna Djurgårdens IF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Rune Börjesson, który w barwach Örgryte IS strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1960 w Szwecji